Liloan ist der Name

 einer Stadtgemeinde in der Provinz Cebu, Philippinen, siehe Liloan (Cebu)
 einer Stadtgemeinde in der Provinz Southern Leyte, Philippinen, siehe Liloan (Southern Leyte)